AZS steht für:

 Atletske zveze Slovenije, slowenischer Leichtathletikverband
 Ausbildungszentrum Schiffssicherung, eine Schule der Deutschen Marine in Neustadt in Holstein
 Aviacon Zitotrans, eine russische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Flughafen El Catey, IATA-Code des Flughafens in der Dominikanischen Republik

AZS